C6H12 – formula chimica del cicloesano
 C6H12 – formula chimica del'esene

Formule molecolari